

Nom de famille 
 Albert Brandenburg est un homme politique qui fut maire de Bordeaux.
 Chet Brandenburg (1897-1974) est un acteur américain.
 Ed Brandenburg (1896-1969) est un acteur américain.
 Hubertus Brandenburg (1923-2009), ecclésiastique allemand.
 Inge Brandenburg (1929-1999), chanteuse de jazz et actrice de théâtre allemande.
 Will Brandenburg est un skieur alpin américain.

Géographie 
 Le Brandebourg (en allemand Brandenburg, en sorabe Braniborska) est l'un des États fédérés composant l'Allemagne.
 Brandenburg est une ville et siège du comté de Meade dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Navires 
 Plusieurs  furent construites pour la marine allemande.
 Le Brandenburg,  mouilleur de mines de la Kriegsmarine, durant la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de patronyme